Il doppio del torneo di tennis Sail Open 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Colin Ebelthite e Samuel Groth che hanno battuto in finale Mohammad Ghareeb e Illja Marčenko 2-6, 7-65, [10-8].

Teste di serie 

 Rohan Bopanna /  Aisam-ul-Haq Qureshi (primo turno)
 Andrew Coelho /  Adam Feeney (primo turno)

 Brendan Evans /  Mustafa Ghouse (quarti di finale)
 Olivier Charroin /  Thomas Oger (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Sail Open 2008